Japalura chapaensis är en ödleart som beskrevs av Bourret 1937. Japalura chapaensis ingår i släktet Japalura och familjen agamer. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Arten förekommer i norra Vietnam. Honor lägger ägg.

Källor 

Agamer
chapaensis
Kräldjur i orientaliska regionen